Klavže so lahko:

 Klavže, naselje v občini Tolmin
 Klavže, vodna pregrada